

Miejscowości w Polsce i na  Ukrainie
 Wolanka – osada w Polsce, w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice
 Wolanka – wieś na Ukrainie, w rejonie samborskim w obwodzie lwowskim

Potoki w Polsce
 Wolanka – potok, dopływ Dunajca
 Wolanka – potok, dopływ Jodłówki
 Wolanka – struga, dopływ Kamiennej
 Wolanka – struga, dopływ Pilicy